Palmitensi – abitanti di Palmitinho
Palmitensi – abitanti di Palmitos